Серге́й О́сипов: 
 
 Осипов, Сергей Иванович (1915—1985) — советский художник и педагог.
 Осипов, Сергей Юрьевич (род. 1967) — советский и российский хоккеист.

См. также:
 Сергей Осипов — танкер Северного флота (порт приписки Мурманск), входит в состав корабельной авианосной группы в Средиземном море.